Дмитрий Бураго:
 Бураго, Дмитрий Сергеевич (род. 1968) — русский поэт, издатель и культуртрегер, живущий на Украине.
 Бураго, Дмитрий Юрьевич (род. 1964) — российский и американский математик, а также художник и поэт. Сын математика Юрия Бураго.